Papa Clemente I.
Papa Clemente II, nato Suitgero dei signori di Morsleben e Hornburg, regnò dal 1046 al 1047.
Papa Clemente III, regnò dal 1187 al 1191.
Papa Clemente IV, nato Guy Le Gross Foulquois, regnò dal 1265 al 1268.
Papa Clemente V, nato Bertrand de Gouth, regnò dal 1305 al 1314.
Papa Clemente VI, nato Pierre Roger, regnò dal 1342 al 1352.
Papa Clemente VII, al secolo Giulio de' Medici, regnò dal 1523 al 1534.
Papa Clemente VIII, nato Ippolito Aldobrandini, regnò dal 1592 al 1605.
Papa Clemente IX, nato Giulio Rospigliosi, regnò dal 1667 al 1669.
Papa Clemente X, nato Emilio Bonaventura Altieri, regnò dal 1670 al 1676.
Papa Clemente XI, nato Giovanni Francesco Albani, regnò dal 1700 al 1721.
Papa Clemente XII, nato Lorenzo Corsini, regnò dal 1730 al 1740.
Papa Clemente XIII, nato Carlo della Torre di Rezzonico, regnò dal 1758 al 1769.
Papa Clemente XIV, al secolo Gian Vincenzo Antonio (e in religione Lorenzo) Ganganelli, regnò dal 1769 al 1774.

Antipapa Clemente III, antipapa dal 1080 al 1100.
Antipapa Clemente VII
Antipapa Clemente VIII